

Persone 
Raúl – ex calciatore spagnolo
Raul – giocatore di calcio a 5 brasiliano
Fred Raul – attore austriaco di origini ungheresi
Luis Raúl – attore e comico portoricano
Sanjay Raul – giocatore di cricket indiano
Shubha Raul – politica indiana
Sire Raul – annalista italiano (sec. XII)

Altro 
Raul – nome proprio di persona italiano maschile
Raul - Diritto di uccidere – film italiano del 2005 diretto da Andrea Bolognini

Pagine correlate 
 Raoul